К фильмам о Средневековье относят киноленты, где действия происходят в ассоциируемом со Средневековьем антураже, то есть персонажи сражаются на мечах, перемещаются на лошадях и живут в замках.

Классическими фильмами о Средневековье считаются киноленты о рыцарях (Седьмая печать) и их врагах (среди которых были Александр Невский и Саладдин), о благородном разбойнике Робин Гуде (Робин Гуд: Принц воров) или о средневековых монахах (Андрей Рублев, Имя Розы). Среди рыцарей особое внимание в кинематографе уделено тамплиерам. Помимо них средневековыми персонажами считаются викинги (Валгалла: Сага о викинге, Тринадцатый воин), богатыри (Последний богатырь) и самураи (Семь самураев). В Центральной Азии к указанному периоду относится антураж эпохи Чингисхана и его ближайших потомков.

Таким образом, к средневековой тематике в кинематографе обращались такие режиссеры как Сергей Эйзенштейн, Ингмар Бергман и Акира Куросава.

Фильмам о Средневековье могут иллюстрировать реальных исторических персонажей (Жанна д’Арк, Папесса Иоанна, Ричард Львиное Сердце), так и описывать вымышленные миры, достигшие средневекового технологического уровня (например, сериал Ведьмак, Трудно быть богом, Шрек). Средневековый мир рыцарей был немыслим без рыцарских легенд, связанных именем короля Артура (Первый рыцарь, Экскалибур), коварных ведьм (Время ведьм) и чудовищных драконов (Убить дракона).

Примечания

Ссылки 
 Medieval Movies

Фильмы о Средневековье